Чебокса́ры-2 (ранее пост 9 км.) — железнодорожная станция, грузовой парк станции Чебоксары Горьковской железной дороги. Расположена на окраине города Чебоксары, рядом с Федеральной автомобильной дорогой М-7 «Волга», между посёлком Большие Карачуры и микрорайоном Новые Лапсары.

Краткая характеристика
Станция является сортировочной, предназначена для отстоя и формирования поездов. Выполняет функции грузового парка железнодорожной станции Чебоксары. 

На станции имеется пассажирская платформа, где останавливаются все проходящие пригородные поезда.

В центральной части станции железную дорогу пересекает пешеходный путепровод, связывающий пассажирскую платформу с грузовой частью станции.

Перевозчики, направления и расписание

Коммерческие операции, выполняемые на станции	
 Посадка/высадка на поезда местного и пригородного сообщения.

См.также 
 Станция Чебоксары
 Список железнодорожных станций и платформ Чувашии

Примечания

Ссылки
 
 
 

Станции Казанского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Чувашии
Транспорт Чебоксар